Tonle Sap – jezioro w Kambodży.
 Tonle Sap – rzeka w Kambodży.